Lovenella är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1868. Lovenella ingår i familjen Lovenellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Lovenella